Тецнер () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Тецнер, Александр Сергеевич (1882—?) — российский государственный деятель, чиновник.
 Тецнер, Лиза (1894—1963) — немецко-швейцарская детская писательница и сказочница.
 Тецнер, Сергей Константинович (1858—1903) — российский государственный деятель, действительный статский советник.